Дискография американского рэпера DaBaby состоит из трёх студийных альбомов, тринадцати микстейпов и восьмидесяти одного сингла (включая шестнадцати в качестве приглашённого исполнителя).

Альбомы

Студийные альбомы

Совместные микстейпы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Музыкальные видео

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Примечания 

Дискографии США
DaBaby